Вальдепрадо-дель-Рио ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 89,3 км². Население — 306 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valdeprado del Río

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии